de rivier de Dysna (Russisch: Disna, Wit-Russisch: Dzisna), zie Disna (rivier)
het stadje aan de monding van deze rivier (Russisch: Disna), zie Dzisna (Wit-Rusland)